Inside Out steht für:

Filme:
 Inside Out, Originaltitel von Inside Out – Ein genialer Bluff, britisch-deutscher Spielfilm von Peter Duffell (1975)
 Inside Out, Originaltitel von Angst und Einsamkeit, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Taicher (1986)
 Inside/Out (1997), US-amerikanischer Spielfilm von Rob Tregenza (1997)
 Inside Out (2005), US-amerikanischer Spielfilm von David Ogden (2005)
 Inside Out (2011), US-amerikanischer Spielfilm von Artie Mandelberg (2011)
 Inside Out, Originaltitel von Alles steht Kopf, US-amerikanischer Pixar Animationsfilm von Pete Docter und Ronaldo Del Carmen (2015)

Musik:
 Inside Out (Album), Jazzalbum von Keith Jarrett (2001) 
 Inside Out (Band), US-amerikanische Band
 Inside Out (Musical), Musical von Adryan Russ und Doug Haverty (1989)
 InsideOut Music, deutsches Plattenlabel

Siehe auch:
 Inside In/Inside Out, Debütalbum der britischen Band The Kooks (2006)